

Дани сећања 

200-е пне.